Публий Корнелий Руфин () — имя ряда римских политических деятелей из рода Корнелиев.
 Публий Корнелий Руфин (IV век до н. э.) — древнеримский политический деятель, диктатор в 333 году до н. э.
 Публий Корнелий Руфин (IV—III века до н. э.) — древнеримский военачальник и государственный деятель, консул 290 и 277 годов до н. э. Предположительно, сын предыдущего.